

Caxambu est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Caxambu do Sul est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Le rio Caxambu est un cours d'eau de l'État du Rio Grande do Sul

Homonymie de toponyme